Collegio elettorale di Rivoli – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Rivoli – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Rivoli – collegio elettorale del Senato della Repubblica